kuluary – pomieszczenie o charakterze reprezentacyjnym, usytuowane najczęściej w sąsiedztwie sal przeznaczonych do oficjalnych obrad, wystąpień, przedstawień w budynkach publicznych (np. w Sejmie, teatrze, sądzie itp.) oraz pełniące funkcje komunikacyjne i rekreacyjne w czasie przerw w obradach, imprezach, przedstawieniach. Ze względu na swoją funkcję kuluary służą do nieoficjalnych spotkań i rozmów.

 Kuluary – program Andrzeja Morozowskiego i Tomasza Sekielskiego nadawany w TVN24, zastąpiony przez Prześwietlenie.

Zobacz też 

 foyer

Przypisy